Санто Доминго Хагасија има више значења:

 Општина Санто Доминго Хагасија (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго Хагасија (Санто Доминго Хагасија, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику